Die Ehrendivision 1953/54 war die 40. Spielzeit der höchsten luxemburgischen Fußballliga.

Jeunesse Esch gewann den vierten Meistertitel und mit dem Pokalsieg zum zweiten Mal das Double. Titelverteidiger Progrès Niederkorn belegte den dritten Platz. In dieser Saison gab es wieder zwei direkte Absteiger.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
http://www.fussball-lux.lu

Einzelnachweise 

1954
Fußballsaison 1953/54